Анатолій (Грисюк) (1880—1938) — український церковний діяч. Єпископ РПЦ. Православною Церквою зарахований до лику святих.
 Грисюк Антон Степанович (1914—1944) — Герой Радянського Союзу.
 Грисюк Володимир Петрович (1993) — український журналіст, дослідник та поет.
 Грисюк Іван Андрійович (1895—1923) — український повстанський отаман часів радянсько-української війни.
 Грисюк Олександр Анатолійович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Прізвища